

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Greenleaf – città della Contea di Canyon, Idaho
 Greenleaf – città della Contea di Washington, Kansas
 Greenleaf – township della Contea di Sanilac, Michigan

Musica 
 Greenleaf – gruppo musicale svedese

Persone 
 Raymond Greenleaf – attore statunitense
 Evelyn Greenleaf Sutherland – commediografa statunitense

Televisione 
 Greenleaf – serie televisiva statunitense del 2016